Элтон Лавелл Листер (; родился 1 октября 1958, Даллас, Техас) — бывший американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции тяжёлого форварда и центрового. Учился в Колледже Сан-Хасинто и Университете штата Аризона, в 1981 году был выбран на драфте НБА под 21-м номером командой «Милуоки Бакс». Позже выступал за команды «Сиэтл Суперсоникс», «Голден Стэйт Уорриорз», «Бостон Селтикс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Всего в НБА провёл 16 сезонов. Всего за карьеру в НБА сыграл 953 игры, в которых набрал 6298 очков (в среднем 6,6 за игру), сделал 5996 подборов, 914 передач, 351 перехват и 1473 блокшота.

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте NBA.com

Баскетболисты США
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Сиэтл Суперсоникс»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Родившиеся в Далласе